Toponímia:
 Mazeppa (Minnesota), 
 Mazeppa (Pennsilvània), 
 Mazeppa Township (Comtat de Wabasha), Municipi de Minnesota
 Mazeppa Township (Comtat de Grant), Dakota del Sud
 Parc nacional Mazeppa (Austràlia)
 Biografies:
 Ivan Stepànovitx Mazepa, també conegut com a Mazeppa, un hetman cosac ucraïnès
 Isaac Mazepa, polític ucraïnès
 Gailard Sartain, actor estatunidenc, conegut ocasionalment com a Dr. Mazeppa Pompazoidi
 Obres:
 Mazeppa (Byron), poema dramàtic escrit en 1819 per Lord Byron 
 Mazeppa (Victor Hugo), poema de Victor Hugo inspirat en el de Byron 
 Mazeppa (Brecht), poema de Bertolt Brecht 
 Mazepa (Juliusz Słowacki), drama escrit en 1839 per Juliusz Słowacki 
 Transcendental Étude No 4, estudi de piano de Franz Liszt
 Mazeppa (Liszt), obra per a orquestra de Franz Liszt 
 Mazeppa (cantata), cantata escrita en 1862 per Michael W. Balfe amb text de Jessica Rankin
 Mazeppa (Pedrotti), òpera escrita el 1861 per Carlo Pedrotti 
 Mazeppa (Txaikovski), òpera escrita el 1884 per Piotr Txaikovski 
 Mazeppa (pel·lícula), pel·lícula francesa 1993 
 Mazeppa (teatre), obra de 1856 de F. A. Brady
 Mazeppa, òpera escrita per Pyotr Petrovich Sokal'sky
 Mazeppa, melodrama escrit per J. M. Maurer el 18
 Mazeppa, òpera de Fitinhof-Schell, Boris de (1859)